Defying Gravity může být:

Film a televize
 Defying Gravity (film) – film z roku 1997
 Stav beztíže – televizní seriál, v anglickém originále Defying Gravity

Hudba
 „Defying Gravity“ (píseň) – píseň z muzikálu Wicked
 „Defying Gravity“ (píseň, Jesse Winchester) – píseň Jesse Winchestera, kterou s vlastním textem nazpívala Petra Černocká pod názvem „Když snáší se k nám bílý sníh“
 Defying Gravity (album, Keith Urban) – album zpěváka Keitha Urbana
 Defying Gravity (album, Mr. Big) – album skupiny Mr. Big
 Defying Gravity (album, Vinnie Moore) – album hudebníka Vinnie Moora